Sonic Omens (в прошлом «Sonic 2020») — фанатская видеоигра-платформер из серии игр Sonic The Hedgehog, разработанная инди сообществом Ouroboros Studio. Действия игры происходят между двумя официальными играми — Sonic Unleashed и Sonic Colors. В ней рассказывается собственная версия о том, почему изумруды Хаоса перестали появляться в играх после Colors.

Геймплей 
Sonic Omens — это платформер, в котором можно играть за ёжика Соника, ёжика Шедоу и лисёнка Тейлза.

Игровой процесс Соника и Шедоу представляет собой смесь геймплея из двух игр: Sonic Adventure 2 (быстрый платформер над пропастью) и Sonic Unleashed (быстрое преодоление препятствий в узком пространстве). У Соника и Шедоу имеются множество способностей из предыдущих играх: двойной прыжок, ускорение, самонаводящаяся атака, рывок с вращением, удар о землю. У обоих ёжиков имеются свои особенные способности, упрощающие прохождение уровней. Соник может использовать Bounce и Light Speed ​​Attack, а Шедоу использовать силу Chaos: Chaos Control, Chaos Blast, Chaos Spear. Также у них имеется по одной совершенно новой способности, ранее невиданных в серии. У Соника это браслет Чипа, цепляющийся за крюки на определённых участках уровня, который позволяет игроку перелетать через пропасти. Пройдя сюжетную компанию, игрок получает возможность превратится в Супер Соника если шкала ускорения полностью заполнена. У Шедоу это Chaos Dash, который позволяет сделать короткий рывок вверх или в сторону, что позволяет забираться в места, где двойной прыжок не помогает. Sonic Omens использует традиционную для серии систему здоровья. Главным её элементов являются кольца, разбросанные на всех уровнях. Они защищают от врагов. Если игрок получит урон, имея хотя бы одно кольцо, то потеряет все кольца, а без них при повторном нападении погибает. В игре нет счетчика жизней, поэтому после смерти игрок всегда возвращается к последней контрольной точке.

Геймплей за Тейлза представляет собой новое, уникальное видение уровней полётов на «Hyper Tornado» (аналог самолета «Tornado» из официальных игр). Он представляет собой прохождение по линейным участкам с преодолением препятствий, которыми являются различные роботы и всевозможные ловушки. Игрок имеет полный контроль над самолетом, который имеет при себе пулемёты и ракеты. Кнопка Boost используется для ускорения, Quick Step — уклонение от вражеских аттак. Система здоровья самолета напоминает систему здоровья Тейлза из Sonic Adventure 2: есть шкала здоровья, которая увеличивается при сборе колец (висячих ящиков) и уменьшается при столкновении с препятствиями и получении урона от роботов. Если шкала здоровья достигает нуля, игрок погибает и возрождается на последней контрольной точке.

Игра поделена на эпизоды. Уровни делятся на два типа: обычные (пройти уровень от начала до конца) и битвы с боссами (победить особого врага с большой шкалой здоровья на небольшой локации). По мере развития сюжетной линии игрок открывает новые уровни, которые он в дальнейшем может повторно запустить, играя за другого персонажа. В игре также есть многопользовательский режим с разделенным экраном (кооперативный режим), в котором два игрока могут играть на любом уровне (кроме сражений с боссами и полётов на самолёте).

Сюжет 
Основная идея сюжета заключается связке двух сюжетных линий из официальных игр — Unleashed и Colors. Повествование основано на вопросе: «Почему Изумруды Хаоса больше не используются в последних играх о Соника?» и по мере развития сюжета игрок получает ответ на этот вопрос. Сюжетная линия Omens раскрывается семью эпизодами.

Эпизод 1 — Прорыв 
История начинается летним утром в ангаре Тейлза. Лисёнок будит Соника после прослушивания новостей по радио. Радиоведущий сказала, что доктор Эггман в очередной раз украл изумруд Хаоса из нового храма Гайи. Соник собирается найти злого ученого, Тейлз же предлагает проверить старую базу Эггмана, которая находится неподалёку от его ангара. Не успев закончить работу над самолетом «Торнадо» («Гипер Торнадо» в игре), Тейлз вместе с Соником отправляются на базу через море.

Пока они летели к базе, начался шторм. Из-за плохой погоды и нулевой видимости они врезаются в отряд роботов «G.U.N.», чьё присутствие они никак не ожидали увидеть. Врезавшись в них, Соник с Тейлзом падают на остров Чао, на котором и расположена заброшенная база. Очнувшись после падения, они замечают, что на острове Чао не все роботы Эггмана были уничтожены и в данный момент они угрожают опасности маленьким жителям. Соник с Тейлзом решают разделиться: лисёнок идёт спасать Чао, а ёжик направляется к башне Эггмана, попутно очищая остров от оставшихся роботов. Встретившись внутри башни, Соник и Тейлз находят старый компьютер злого учёного. Пока Тейлз пытается найти полезную информацию о местоположении Эггмана, на Соника нападает сломанный «Egg Dragoon» («Dragoon E-Zero» в игре) из Unleashed и Generations. Уничтожив его, Соник вытаскивает из робота микрочип, с помощью которой Тейлз узнает местоположение Эггмана. Им оказывается Великий Каньон.

Вернувшись домой, Тейлз доделывает самолет и вместе с Соником отправляются на поиски Эггмана.

Эпизод 2 — Храм песков 
Добравшись до пустыни, Тейлз сообщает Сонику, что сигнал исходит из Зоны 99 — секретная база организации «G.U.N.», куда вход им запрещен. Соник с Тейлзом разделяются: ёжик прорывается через базу, а лисёнок через каньоны.

Внутри базы Соник выясняет, что сигнал исходит из древнего храма, вокруг которого и построена Зона 99. Встретившись с Тейлзом внутри храма, они встречают Эггмана, крадущего красный Изумруд Хаоса. Не успев коснутся драгоценного камня, как из-под пола храма вылезает гигантская змея, которая отбрасывает Эггмана в сторону. Монстр собирается сделать то же самое с Соником и Тейлзом, но им удаётся сбежать. Выбравшись из храма, они снова сталкиваются со змеей. Соник быстро догадывается, где красный изумруд, который Эггман хотел похитить, находиться в голове у монстра и служит для него источником энергии. Победив змея, красный камень упал на землю. Забрав изумруд, Соник с Тейлзом наблюдают Эггмана, отправляющийся за следующим изумруду. Не теряя ни минуты, они садятся в самолет и начинают его преследовать.

Эпизод заканчивается внутри храма после побега Соника и Тейлза, когда таинственная рука касается фрески, изображающее трёх существ со всеми семью Изумрудами Хаоса. Коснувшись фрески, устрашающий голос говорит, что «этот Хаос — всего лишь первое предзнаменование!».

Эпизод 3 — Белые джунгли 
Глубокой ночью Соник и Тейлз продолжают преследовать Эггмана в джунглям. К погоне присоединяются роботы «G. U. N.», которые также гонятся за злым учёным. Атакуя Эггмана, они случайно повреждают один из двигателей Гипер Торнадо. Соник решает очистить путь для Тейлза от роботов «G. U. N.», попутно двигаясь к источнику сигнала следующего изумруда Хаоса.

Тейлз сообщает, что сигнал исходит изнутри самого большого дерева в этих джунглях и что он не может внутри него летать. Поэтому Соник сам пробирается внутрь дерева, поднимается наверх к храму и находит желтый драгоценный камень. Взяв изумруд, дерево начинает затапливать водой. Выбравшись из храма, Соник сбегает по стволу дерева, пытаясь спастись от потока воды. Тейлзу удается спасти его в самый последний момент, подобрав его крылом самолёта. Соник показывает ему желтый камень.

Но внезапно изумруд начинает взаимодействовать с ранее найденным красным изумрудом, выпуская в небо столб белого света. Этот свет видят Эггман и герой следующего эпизода, Шедоу. Тейлз просит Соника спрятать изумруд, но сразу после этих слов в бортовом управлении самолета что-то взрывается, самолет начинает падать. Соник прячет изумруд и пытается позвать Тейлза, но тот оказывается без сознания. Они терпят крушение.

Эпизод 4 — Тень воды 
Эпизод начинается с тренировки Шедоу в симуляции организации «G. U. N.». После тренировки он приходит в конференц-зал и получает информацию о неудачных попытках Соника по защите изумрудов Хаоса и нападении доктора Эггмана на сектор «W». Он получает приказ остановить Эггмана и доставить им изумруд, за которым охотится последний. Получив задание, таинственный незнакомец из второго эпизода вручает ему зеленый Изумруд Хаоса и просит не провалить свою миссию.

Сектор «W» расположен в Белых джунглях, которые по непонятным причинам начали гнить. Пробираясь через армию роботов Эггмана, Шедоу связывается со своим партнером по заданию, летучую мышь Руж, чтобы получить больше информации об этом секторе. Она сообщает ему, что столб белого света был вызван контактом двух изумрудов Хаоса, так как они слишком долго не взаимодействовали друг с другом. Шедоу просит отслеживать его сигнал и приближается к сектору «W». Сектор «W» оказывается гигантским деревом, где Соник в предыдущем эпизоде взял желтый изумруд Хаоса. Добравшись до храма, из-за ядовитого газа Шедоу на секунду видит галлюцинацию в виде Марии, зовущая его к себе. Очнувшись после видения и добравшись до алтаря, ёж сообщает Руж, что изумруд кто-то забрал и подозревает в этом Эггмана.

Внезапно пол под ним обваливается, из-за чего выпускает изумруд из рук. Встав после падения, Шедоу попадает в пещеру под гигантским деревом с дырой в центре, куда и упал зеленый камень. Неожиданно изумруд начинает светиться и из дыры выползает монстр с изумрудом Хаоса в голове, готовящийся к напасть на чёрного ёжика. Во время боя пещеру начинает затапливать. Шедоу выбирается наружу, попутно уклоняясь от атак монстра. Выбравшись из пещеры, он снова подвергается нападению чудовища. Он оказался слишком сильным для обычных атак, поэтому Шедоу снимает ограничительные кольца и окончательно добивает его. После победы Шедоу хочет узнать побольше об этом существе у Руж, однако она ничего о нём не может сказать. Вдали от поля битвы он замечает Эггмана, летящий в неизвестном направлении. Шедоу начинает преследовать его.

Эпизод заканчивается на месте битвы, где расколотая маска монстра начинает светиться, намекая, что битва еще не окончена.

Эпизод 5 — Изгнанный 
Эггман к утру добирается до упавшего Торнадо и обнаружив в отрубе Соника и Тейлза, забирает изумруды, найденные ими за предыдущие эпизоды. Очнувшись после отключки, Соник видит, что Тейлз всё ещё без сознания. К самолёту добирается Шедоу, который в грубой форме сообщает, что исчезновение изумрудов Хаоса пробудило нечто, что «желает разрушения» и ему поручено забрать изумруды Хаоса у яйцеголового. Соник же не собирается сходить с пути, так как хочет свести счёты с ним за за трагедию на острове Чао. Шедоу напоминает ему, что в тот раз он не смог спасти остров, в отличие от G. U. N. и его ныне покойного друга. За такую дерзость Соник первым нападает на чёрного ежа. Начинается схватка, в ходе которой Соник обвиняет его, что именно из-за него он не смог это сделать. Схватку останавливает очнувшийся Тейлз, который задерживает ненадолго Шедоу, давая фору синему ежу первым добраться до доктора. Обезвредив Тейлза, Шедоу выбирается из джунглей и начинает бежать вдогонку за Соником по заброшенным Объединённым железным дорогам.

Во время погони Руж по рации докладывает, что Эггман ждал их и поэтому укрепил здесь свои позиции, а сам сбегает на поезде в близлежащий город. Успев забраться на поезд, Шедоу догоняет Соника на подъезде к городу. Почти добравшись до начала поезда, неожиданно для обоих ежей из вагона вылетает огромный робот в форме птицы и энергетическим лучом взрывает поезд. Соник успел уйти от взрыва и дальше пошёл догонять Эггмана. Шедоу повезло меньше, его завалило обломком. Освободившись, он полагает, что Эггман по каким-то причинам находиться в отчаянии, так как на этот раз у в его действиях нет чёткого плана, будто всё делается на скорую руку. Шедоу забирается на близлежащее высокое здание и начинает докладывать Руж о местоположении Эггмана. Его доклад прерывает таинственный незнакомец, вручивший ему изумруд перед отправкой на задание, который по рации сообщает, что он свою часть задачи выполнил и всем остальным займутся агенты G. U. N. Выслушав незнакомца, Шедоу с ухмылкой принимает его сообщение.

Тем временем Соник настигает доктора на своей роботической птице и вступает с ним в бой на городская магистрали. Победив и обезвредив его, Эггмана задерживают агенты G. U. N., которые в свою очередь забирают себе изумруды. Соник не ожидал такого поворота и начинает вступать в спор. На его возражения ему отвечают, что он нарушил свою часть договора с «G. U. N» о защите изумрудов, поэтому их охраной теперь занимаются только они. В это время Эггман пытается доложить важную информацию агентам касательно изумрудов, но не успевает это сделать. Неожиданно для всех присутствующих, на магистрали проносится череда взрывов, уничтожившие часть отряда «G. U. N.». Из клубов дыма и пыли навстречу ко всем выходит таинственная высокая фигура, представившийся перед Соником, как Изгнанный, а к самому ежу он обращается, как к «Хранителю Света». Он забирает все три изумруда Хаоса, а затем говорит, что «G. U. N» больше ему не нужны и отправляет своих роботов (метадронов) добивать оставшуюся часть отряда. Соник просит его вернуть изумруды, но как только из его уст это произносится, ёж падает на пол от мощного удара со спины. Обездвиженный Соник видит, как Шедоу подходит к Изгнанному и отдаёт ему зелёный изумруд, чьё ослепляющее свечение заставляет синего ежа погрузится в сон.

Во сне Соник оказывается на берегу моря недалеко от ангара Тейлза. На краю берега стоит мужчина с белом халате, любующийся северным сиянием, что высоко красуется в ночном небе. Соник подходит к нему и по длинной рыжей чёлке сразу узнаёт, кто стоит перед ним — Крис (Кристофер Торндайк из аниме Соник Икс). Крис говорит, что изумруды Хаоса надёжно соединили два некогда разъединённых мира, благодаря чему больше не придётся воевать за ресурсы на планете, ибо «энергии Хаоса хватит на всех». Теперь оба мира могут стремится «к лучшему будущему. Вместе. Не так-ли… мой друг?».

Эпизод 6 — Воссоединение Миров 
Соник очнулся на корабле Эггмана, коим является роботическая птица, с которой он сражался до отключки. Его встречает Тейлз и Эггман. Последний после пробуждения ежа начинает вводить всех в курс дела.

После того, как Крис вернулся в свой мир (происходит в 77 серии аниме Sonic X), у него появилась мечта объединить свой мир с миром, в котором живёт Соник, Тейлз, Эггман в один для построения лучшего будущего для всех жителей этих планет. Благодаря своим амбициям он смог стать руководителем организации G. U. N., упразднить их военные методы и воплотить свою мечту в реальность. Также после объединения миров он нашёл нового друга — метарекса Изгнанного, вместе с которым они стремились сделать мир лучше. К сожалению, так как Крис за короткий промежуток времени дважды переместился в другой мир, его организм стал быстро стареть, из-за чего он смог прожить только 15 лет.

После смерти своего руководителя, G. U. N. вернулись к старому и на глазах у Изгнанного уничтожили дело всей жизни его ныне покойного друга. После этого Изгнанный стал преследовать свои собственные цели — манипулированием времени. Для этого он сговорился с Шедоу, чтобы собрать все изумруды Хаоса. А для достижения своей цели ему нужно уничтожить все семь изумрудов Хаоса, которых хватит для достижения энергии, достаточной для того, чтобы «прорвать дыру в ткани времени и пространства».

Тейлз не верит в это, говоря, что «такая разрушительная сила уничтожила бы жизнь, какой мы её знаем». Доктор возражает, что в это стоит верить, так как монстры, которые они все повстречали, очень сильны и напрямую связаны с изумрудами. Эти существа называются Знамениями, каждое из которых в случае надвигающейся угрозы камням пробуждается, чтобы «защитить своего хозяина». В пример их невероятной силы, доктор приводит Эмбер, Знамение в форме феникса, которое в одиночку уничтожило весь его флот, когда он добирался до синего изумруда Хаоса. Соник после всего сказанного призывает всем вместе остановить Изгнанного, с чем все на корабле соглашаются. Тейлз замечает на одном из мониторов Эггмана фотографию некой крепости в форме башни. Доктор подмечает, что на мониторе изображена их главная цель — Цитадель Изгнанного, в районе которой расположился корабль доктора. Добраться до неё Соник с Тейлзом решают на Торнадо, который лисёнок вместе с Эггманом был перенесён на корабль, пока Соник был в отключке. После крушения в джунглях самолёт пребывает в нерабочем состоянии, из-за чего Тейлзу и Эггману приходится привести его в рабочее состояние. Подлатав его, доктор предупреждает лиса, что двигатель работает на половину своей изначальной мощности, из-за чего высоко лететь им не получится. Тейлз благодарит его за заботу и вместе с Соником вылетают из корабля Эггмана навстречу крепости.

Тейлз с Соником прокладывают себе путь через разлом к цитадели, тогда как Эггман отвлекает на себя основную охрану периметра. Встретившись вблизи Цитадели, на доктора нападает Эмбер, которое уничтожает корабль доктора и собирается сделать то же самое с Торнадо.

В это время цитадель начинает взлетать. На её верхушке стоит Шедоу, надеющийся, что Соник не приманит к башне Эмбера. Внезапно перед ним появляется силуэт Марии, который шокирует его и вводит в ступор. Попытавшись дотронутся до голограммы, Мария пропадает и мощный луч света, выпущенный кем-то за её спиной до того, как она исчезла, отбрасывает ежа в стену. Этот кто-то оказывается Изгнанным, который использовал Шедоу на протяжении двух лет в своих собственных целях и благодаря технологиям создания иллюзий организации «G. U. N.», он смог ввести ежа в заблуждение, что выполнив часть своей сделки, он сможет вернутся в прошлое и встретится с Марией. Метарекс говорит, что он «хорошо сыграл свою роль» и что он ему больше не нужен. Пребывая в небывалой ярости за предательство и обман, Шедоу снимает свои ограничительные кольца, вступая с Изгнанным в смертельную схватку. На верхушке цитадели начинаются взрывы.

Успешно уйдя от Знамения и добравшись до стены башни цитадели, герои принимают решение разделится: Тейлз берёт на себя Эмбера, а Соник останавливает Изгнанного в самой цитадели. Соник прыгает на ракету, выпущенную лисёнком, и с помощью неё пробивает стену башни, влетает в неё и на начинает искать метарекс.

Прорвавшись через кучу ловушек и армию метадронов, Соник настигает Изгнанного. стоящий перед нечтом, напоминающее портал с алтарями, в которых лежат все семь изумрудов Хаоса. Метарекс говорит ежу, что он опоздал и после этих слов за спиной метарекса начинает запускаться. Над цитаделью в небо возносится луч света. Вокруг портала образуется защитной поле. Соник начинает пробиваться через него. В самих алтарях изумруды постепенно начинают крошится, высвобождая всю свою энергию и наделяя ею портал. Соник в последний момент успевает пробить защиту, добежать до портала и забрать последний не уничтоженный ещё изумруд. Но Изгнанный успевает схватить синего ежа, выхватывает у него изумруд и вставляет его обратно в алтарь. Между ними возникает диалог, в ходе которого Соник узнаёт, что Изгнанный хочет исполнить своё единственное сокровенное желание — вернутся домой и что уничтожение изумрудов Хаоса приведёт к гибели Знамениями реальности, в которой их больше нет.

В это время ели стоящий на ногах после схватки с Изгнанным Шедоу, прячется за колонной недалеко от них, собираясь нанести решающий удар. Он бросает хаос Копьё в одно из креплений портала, из-за чего остальные крепления не выдерживают и портал вместе с полом проваливается на нижний этаж. В момент падения портала, энергия Хаоса переносится из него в браслет Чипа на руке Соника. Соник слышит Чипа, напоминающий ему, что он всегда будет защищать его и синий ёж принимает форму Супер Соника. Но не успев нанести и одного удара, метарекс отбрасывает его на землю, сбивая его супер форму. Упав вниз, Соник видит, что теперь вся сила Хаоса заточена в браслете Чипа, с помощью которого он может трансформироваться в супер форму. Приняв это, Соник вступает в финальную битву с метарексом.

Эпизод 7 — Последнее Знамение 
Во время боя, Соник сильно повреждает генератор на груди Изгнанного, Вышвырнув метарекса за пределы башни, они начинают сражаться в воздухе, где по мере столкновения друг с другом, падают на вершину башни цитадели. В момент падения, Изгнанный одной рукой берёт в захват ежа, не давая ему подняться. Соник пытается дотянуться до браслета, что соскользнул с его руки при падении, но ему удаётся это сделать. Изгнанный говорит, что надежда на изменение мира умерла вместе с Крисом и Соник ничего с этим не сможет сделать. Соник наотрез отказывается в это верить, крича, что Крис уже изменил мир и что он не в праве «судить мир, от которого ты отказался!». Собрав все свои силы, он вырывается из захвата, забирает и надевает браслет. Снова обратившись в супер форму, Соник вступает с метарексом в последний бой. В конце, ёж ударом ноги отбрасывает метарекса в стену, окончательно уничтожая генератор на его груди, Это приводит к тому, что Изгнанный истратил всю свою жизненную энергию, из-за чего ему остаётся жить считанные минуты.

Перед своей смертью, Изгнанный приходит в озарение, что энергия семи изумрудов, которая некогда охранялась Знамениями, была передана во владение Соника, тем самым он стал последним защитником энергии Хаоса — Последним Знамением. Задав ему вопрос, действительно ли он им стал, Соник опровергает это, говоря, что он простой парень, который без каких либо сожалений наслаждается жизнью, что у него сейчас есть. И в конце он произносит своё имя. Выслушав его, Изгнанный впервые обращается к нему по имени, рассказывая, что после смерти Криса его единственным желанием было любой ценой увидеть свой мир, которого его когда-то лишили. Изгнанный говорит, что он возвращается домой и после этих слов умирает.

Стоя перед телом метарекса, Соник поворачиваются к Знамениям, которые ждут от него дальнейших действий. Вспоминая слова Изгнанного о том, что без энергии Хаоса мир будет обречён на гибель от самих Знамений, Соник принимает очень тяжёлое для него решение, уничтожить браслет, напоминающий ему о друге, спящем тысячелетним сном. Ёж раскалывает браслет и освобождает энергию Хаоса. Она распространяется по всей планете, возвращая её к прежней жизни и заставляет Знамения испарится в небытие.

Последний эпизод игры заканчивается, как Соник, Тейлз и Эггман стоят на холме и смотрят на цитадель Изгнанного.

Сцена после титров 
В ней показывают, что стало с персонажами после событий игры. Наклз покидает остров Ангелов, так как его миссия завершена: уничтожение изумрудов Хаоса привело к утрате силы мастера Изумруда, из-за чего он раскололся на мелкие кусочки. Шедоу наведывается в гости к Руж, Тейлз в своём ангаре чинит портативный компьютер, а Соник посещает могилу Криса, положив на неё букет цветов.

Разработка 
Разработка Sonic Omens началась в 2019 году. На тот период над проектом работало два человека - аниматор Алексей "BOLT" Дмитриев и программист Михаил "nekashap" Родионов (к концу разработки команда выросла до 8 человек). Игру создавали на движке Unreal Engine 4, а за основу геймплея был взят фреймворк Infinity Engine (набор инструментов для создания фанатских игр по синему ежу на UE4, который был был выпущен в 2019 году неизвестным японским программистом под псевдонимом Oban). 14 февраля 2020 года на хостинге бесплатных компьютерных игр Game Jolt была выложена в общий доступ первая версия игры под заголовком "Sonic 2020: Episode White Jungle", а разработчики представились как "Mania Team". Игрокам были доступны 3 уровня (один из которых являлся ремейком уровня "White Jungle" из Sonic Adventure 2 с одноимённым названием), переходы между которыми осуществлялись через собственноручно сделанные и озвученные катсцены на движке игры (которые в будущем продолжат выпускаться с каждыми новыми эпизодами). Игра давала возможность пройти все уровни за обоих ежей, а также режим для двух игроков. Фанаты тепло приняли первую версию игры и были заинтересованы дальнейшим развитием проекта и выпуском новых эпизодов.
Спустя 4 месяца после выхода White Jungle, Mania Team в день рождения Соника (23 июня) выпустила новую версию игры с новым эпизодом под названием "Sonic 2020: Episode Shadow of Water". В игру были добавлены 2 новых уровня, новые способности для Шедоу (Chaos Spear, Chaos Blast и Chaos Dash) и босса - Вортекса. Также была проведена большая работа над оптимизацией и полировкой прошлого эпизода White Jungle. За время разработки, к команде присоединились два композитора - Евгением "John R1se" Акимбаевым и Дэнни "Techno Cinema" Бёрнсом, которые на протяжении всех эпизодов напишут оригинальный саундтрек для игры. К выходу Shadow of Water вся музыка, за исключением уровня White Jungle, стала оригинальной.

В следующем обновлении команда выпустила сразу 2 эпизода - The Breakthrough и Temple of Sands. Поводом послужило то, что ранее вышедшие эпизоды хронологически являлись 3 и 4, а новые эпизоды должны были показать начало истории и связать её с эпизодом White Jungle, благодаря чему игроки получат полную хронологию событий от 1 до 4 эпизода в одном обновлении. Разработка 1 и 2 эпизода заняла 8 месяцев. За это время несколько раз переносились даты выхода обновления в связи с нехваткой времени на тестирование, а с 2021 года выпуском дальнейших эпизодов стала отвечать инди сообщество аниматоров и 3D художников Ouroboros Studio (образовано в 2017 году). 3 мая 2021 года разработчики выпустили обновление вместе с ребрендингом игры - "Sonic Omens: Episode The Breakthrough & Temple of Sands". В обновлении Соник обрёл две новые способности - Light Speed Attack и энергетическое лассо. Также его стал озвучивать другой актёр. В игру же были добавлены 4 новых уровня, 2 босса (Dragoon E-Zero и Gnarl), а также абсолютно новый вид геймплея - полёты на Hyper Tornado. Следующее обновление станет самым крупным в истории разработки Sonic Omens.

После выпуска 1 и 2 эпизода Ouroboros Studio приступили к разработке оставшихся трёх эпизодов - The Exiled, Worlds Colliding и The Last Omen. Все три планировалось выпустить в одном крупном обновлении. Во время разработки руководителю проекта, Алексею "BOLT" Дмитриеву и команде так же удалось привлечь к работе музыканта Ли "Bentley Jones" Бразертона известного по успешному сотрудничеству с SEGA. Благодаря этому игра получила свою вокальную композицию "The Weight of The World", где Евгений "John R1se" Акимбаев был ответственен музыку, а Ли "Bentley Jones" Бразертон за текст и вокальное исполнение. Спустя более одного года, 10 августа 2022 года, последние три эпизода стали доступны игрокам, а сама игра стала считаться полностью завершённой. Новые эпизоды добавили 3 новых уровня, 3-х боссов (Метал Эмбера, Марию и Изгнанного). а финальный босс давал возможность играть за Супер Соника в битве с ним.

После выпуска всех эпизодов Ouroboros Studio продолжила заниматься поддержкой игры. Спустя полтора месяца, они выпустили патч 3.0.1, внёсший большое количество правок в последние три эпизода. А спустя 5 месяцев, на скорую 3-ю годовщину проекта, выпустили обновление 3.2.0, которое добавило возможность играть за Супер Соника на всех скоростных уровнях и боссах, удобный автоприцел у Chaos Spear для Шедоу, уменьшило размер игры с 15 ГБ до 8 ГБ и внесло огромное количество исправлений и улучшений в геймплее и оптимизации.

Примечания

Источники 
 Playground — Энтузиаст представил Sonic Omens — полностью бесплатную 3D-игру дополненную CGI-заставками
 Sonic Omens на Game Jolt
 DTF — Обзор Sonic Omens
 DTF — Sonic 2020 фанатская игра на движке Sonic Infinity Engine
 DTF — Состоялся релиз второго эпизода Sonic 2020 — фанатской игры на базе движка Unreal Engine 4
 Playground — Sonic 2020 — впечатляющая фанатская игра на Unreal Engine 4
 Fanbyte — Sonic Fangames Are Much More Than a Comparison Point for Sonic Frontiers
 IMDb — Sonic Omens
 TV Tropes — Sonic Omens

Фан-игры
Игры серии Sonic the Hedgehog